

Informatica 
 PHP – acronimo di Hypertext Preprocessor, linguaggio di programmazione libero ideato per generare documenti HTML.

Codici 
 PHP – codice valutario ISO 4217 del Peso filippino, valuta delle Filippine

Mineralogia 
 Php – abbreviazione di phillipsite

Musica 
 PHP – gruppo musicale italiano

Note